

Cinema 
 Point of No Return –  film del 1976 diretto da Ed Hunt
 Nome in codice: Nina (Point of No Return) – film del 1993 diretto da John Badham
 Morte in Vendita (Point of No Return) – film del 1994 diretto da Vincent Monton

Musica 
 Point of No Return – gruppo musicale straight edge brasiliano
 Point of No Return – album di Frank Sinatra del 1962
 Point of No Return – album del World Saxophone Quartet del 1977
 Point of No Return – album dei Forbidden del 2002
 Point of No Return – album dei Systems in Blue del 2005
 Point of No Return – album dei Titus del 2005
 Point of No Return – album di Shareefa del 2006
 Point of No Return – album di Keyshia Cole del 2014
 Point of No Return – EP degli Havok del 2012
 Point of No Return – singolo di Gene McDaniels del 1962
 Point of No Return – singolo dei Nu Shooz del 1986
 Point of No Return – singolo dei Centory del 1994
 Point of No Return – singolo delle Exposé del 1997
 Point of No Return – singolo dei Systems in Blue del 2005
 Point of No Return – balletto di Juan María Solare

Altro 
 Point of No Return – opera teatrale di Paul Osborn del 1951
 L'impossibile ritorno  (Point of No Return) – romanzo di John P. Marquand del 1949